Murs (Indre), municipi francès al departament de l'Indre 
 Murs (Gard), municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Murs (Valclusa), municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Mûrs-Erigné, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Murs-et-Gélignieux, municipi francès al departament de l'Ain 
 Murs plural de mur, construcció lineal, vertical i exempta que serveix per protegir o delimitar un terreny